Jméno a příjmení Paul Martin nese více osobností:

 Paul Martin (atlet) (1901–1987) – švýcarský atlet
 Paul Martin (politik) (* 1938) – kanadský politik
 Paul Martin (biskup) (* 1967) - novozélandský katolický biskup
 Paul Martin (lední hokejista) (* 1981) – americký lední hokejista